Дудки:

Белоруссия 
 Дудки — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Дудки — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Дудки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Дудки — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Дудки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Дудки — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Дудки — деревня в Саратовской области.
 Дудки — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

 Дудки — одно из названий народа Юкагиры.

См. также 
 Дудкин
 Дудкино